Muzyka
 struna – sprężysta nić będąca źródłem dźwięku w instrumentach strunowych

Biologia
 struna bębenkowa – gałąź nerwu twarzowego
 struna głosowa – parzysty fałd znajdujący się na bocznych ścianach krtani, wchodzący w skład głośni
 struna grzbietowa – pierwotna forma wewnętrznego szkieletu osiowego strunowców

Fizyka
 struna kosmiczna – podstawowy budulec materii w teorii strun

Technika
 struna sprężająca – cięgno służące do sprężenia konstrukcji 

Kultura
 Struna do skrzypiec –  albański film fabularny z roku 1987